Vollkommen kann sich beziehen auf:

 Vollkommenheit, ein Begriff aus der Philosophie
 Vollkommene Zahl, ein Begriff aus der Zahlentheorie
 Vollkommener Körper, ein Begriff aus der Algebra